Замглай — селище міського типу Ріпкинського району Чернігівської області
 Замглай — заказник у Чернігівській області
 Замглай — річка в Чернігівській області, права притока  Десни (басейн Дніпра)
 Замглай — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у однойменному селищі Чернігівської області